SUCO et Suco peuvent désigner :

Sigle 
 Solidarité-Union-Coopération, l'un des premiers organismes laïques canadiens de coopération internationale (OCI).

Patronyme 

 Sarah Suco (1984-), actrice française.

Divers 
 Suco, une division administrative au Timor oriental.

Patronyme portugais